UEFA Liga prvaka 2009./10. bilo je 55. izdanje UEFA Lige prvaka, 18. po novom formatu. Finale je održatno na stadionu Santiago Bernabéu, 22. svibnja 2010. U finalu je Internazionale Milano pobijedio Bayern München rezultatom 2:0. Barcelona je bila branitelj prvaka, ali su ispali u polufinalu od pobjednika Intera.

Momčadi koje će igrati
U sezoni 2009./10. će se uvesti neke promjene, od sezone 2009./10. će samo 6 prvaka liga biti u prvom pretkolu, a ostale slabije rangirane (uključujući i Hrvatsku i BiH) će se plasirati izravno u drugo pretkolo. Ukupno će se 52 momčadi iz europskih liga (bez Lihtenštajna) će se natjecati za plasman u UEFA Ligu prvaka 2009./2010.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 3 će imati 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 će imati 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 će imati 2 kluba
 Države ranga od 15 do 63 će imati 1 klub (bez Lihtenštajna)

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Ždrijeb prvog pretkola kvalifikacija je održan 22. lipnja 2009. godine u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 30. lipnja i 1. srpnja, a uzvrati 7. i 8. srpnja 2009.

|}

Drugo pretkolo
Ždrijeb drugog pretkola kvalifikacija je održan 22. lipnja 2009. godine u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 14. i 15. srpnja, a uzvrati 21. i 22. srpnja 2009.

|}

Treće pretkolo
Ždrijeb trećeg pretkola kvalifikacija je održan 17. srpnja 2009. godine u Nyonu. Prve utakmice su odigrane 28. i 29. srpnja, a uzvrati su 4. i 5. kolovoza 2009.

|-
!colspan="6"|Natjecanje za prvake

|-
!colspan="6"|Natjecanje za neprvake

|}

Razigravanje

|-
!colspan="6"|Natjecanje za prvake

|-
!colspan="6"|Natjecanje za neprvake

|}

Natjecanje po skupinama
Ždrijeb za natjecanje po skupinama održan je u Grimaldi Forumu u Monaku, 27. kolovoza 2009. u 18:00 (CEST). Ukupno su 32 momčadi podijeljene u osam skupina po njih četiri. Uz to, na ždrijebu su podijeljeni u četiri jakosne skupina, bazirane na UEFA koeficijentima. Momčadi iz iste jakosne skupine ili iz iste države nisu mogle biti zajedno u skupini.

Svaka će momčadi igrati po dvije utakmice sa svim protivnicima iz skupine. Dvije najbolje plasirane momčadi iz svake skupine prolaze u osminu finala.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala
Osam pobjednika skupina i osam drugoplasiranih iz natjecanja po skupinama prolaze u osminu finala. Momčadi koje su bile zajedno u skupini, ili momčadi iz iste države, ne mogu igrati jedan protiv drugoga u osmini finala.

Po prvi put u ovoj sezoni, prve utakmice osmine finala igrat će se kroz četiri tjedna, umjesto prijašnjih dva tjedna. Prve su se utakmice igrale 16., 17., 23. i 24. veljače 2010., dok su uzvrati odigrani 9., 10., 16. i 17. ožujka. Pobjednici skupina igraju uzvratne utakmice kod kuće.

|}

Četvrtfinale
Prve su četvrtfinalne utakmice odigrane 30. i 31. ožujka, dok su uzvrati igrani 6. i 7. travnja 2010.

|}

Polufinale
Prve utakmice će se igrati 20. i 21. travnja, a uzvrati su 27. i 28. travnja 2010.

|}

Finale

Finale Lige prvaka 2010. igralo se na stadionu Santiago Bernabéu u Madridu, 22. svibnja 2010. godine. Po prvi put u povijesti, finale se igralo u subotu navečer, za razliku od uobičajenog termina srijedom.

Najbolji strijelci

Izvor: Najbolji strijelci - UEFA''

Vidi još
UEFA Europska liga 2009./10.

Vanjske poveznice
Službena stranica natjecanja
UEFA-ina izvršna komisija uvodi promjene u UEFA-ina klupska natjecanja 
Popis postupaka za sezonu 2009./10.

2009./10.